Der Total-Return-Index ist im Finanzwesen ein Index, der die Leistung einer Gruppe von Komponenten misst, indem er annimmt, dass alle Barausschüttungen reinvestiert werden, und zusätzlich die Preisbewegungen der Komponenten verfolgt. Während es üblich ist, sich auf den Aktienindex zu beziehen, gibt es auch Total-Return-Indizes für Anleihen und Rohstoffe.

Allgemeines 

Ein Total-Return-Index (TRI) unterscheidet sich von einem Preisindex. Ein Preisindex berücksichtigt nur Preisbewegungen (Kapitalgewinne oder Verluste) der Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, während ein Total-Return-Index Dividenden, Zinsen, Bezugsrechtsangebote und andere Ausschüttungen umfasst, die über einen bestimmten Zeitraum realisiert wurden. Die Betrachtung der Gesamtrendite eines Indexes wird gewöhnlich als ein genaueres Maß der Leistung angesehen.

Viele Aktienindizes werden sowohl als Preisindex als auch als Total-Return-Index berechnet: Der US-amerikanische Aktienindex S&P 500 ist ein Beispiel für einen Preisindex und der deutsche Aktienindex DAX ist ein Beispiel für einen Total-Return-Index.

Der TRI wird auch verwendet, um ein Portfolio als eine gewichtete Kombination von Vermögenswerten zu entwickeln, wie sie in der modernen Portfoliotheorie beschrieben wird. Obwohl diese Theorie mit historischen Daten arbeitet, versuchen die Modelle, die dieser Theorie folgen, die erwartete Rendite auf der Grundlage einer ausgewählten Kombination von Vermögenswerten zu berechnen. Auf diese Weise kann zum Beispiel ein Aktienportfolio, das einen Teil eines Aktienindex darstellt, mit der Performance-Version des Aktienindex verglichen werden.

Siehe auch 
 Liste von Aktienindizes

Referenz

Finanzindex